II es el segundo y último álbum lanzado por la banda de power metal española Darna.

Canciones 
 Tras el disfraz
 Sueños rotos
 Entre sueño y realidad
 En venta
 Realidad virtual
 Cómo elegir un culpable
 Héroes de ciudad
 Sangre de Rock & Roll
 El cofre de los hombres

Álbumes de 2003
Álbumes en español
Álbumes de heavy metal
Álbumes de power metal
Álbumes de España de 2003